Čao Portorož se lahko nanaša na:

 Čao Portorož, slovenska postpunk glasbena skupina
 Čao Portorož, album iz leta 2011, ki ga je izdala skupina Čao Portorož
 Čao Portorož, album iz leta 2013, ki ga je izdala skupina Čao Portorož